Corchete de Lie suele designar a una operación binaria notada por [ , ], que:
Al superponerse a la estructura de espacio vectorial, junto con unas condiciones de compatibilidad entre operaciones, define una estructura algebraica general denominada álgebra de Lie.
O a un caso particular de la estructura anterior, una operación binaria sobre los campos de vectores diferenciables de una variedad, corchete de Lie (campos de vectores).